Lowell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lowell Township (Kansas)
 Lowell Township (Michigan)
 Lowell Township (Minnesota)
 Lowell Township (Nebraska)
 Lowell Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Lovell Township